Forthbron  kan syfta på:

 Forthbron (järnvägsbro) – en järnvägsbro över Firth of Forth i Skottland, väster om Edinburgh, byggd 1883-1890
Forthbron (vägbro) – en vägbro över Firth of Forth i Skottland, väster om Edinburgh, byggd 1964